Il doppio del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Candy Reynolds che hanno battuto in finale Anne Smith e Paula Smith 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Anne Smith /  Paula Smith (finale)
 Rosie Casals /  Candy Reynolds (campionesse)

 Diane Desfor /  Barbara Hallquist (quarti di finale)
 Andrea Jaeger /  Regina Maršíková (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1980